Чезаре Батисти може да се отнася за:

 Чезаре Батисти (1875 – 1916), италиански революционер
 Чезаре Батисти (р. 1954)